Cortes, Cortês eller Cortés  kan syfta på:

 Cortes Generales – Spaniens parlament
 Cortes (Valladolid)
 Aragoniens cortes
 Cortes Españolas – spanska parlamentet under Francisco Franco
 Cortes (Portugal) – politiskt riksmöte i Portugal 1211-1828

Personer
 Hernán Cortés (1485–1557), spansk conquistador
 Juan Donoso Cortés (1809–1853), spansk politiker och författare

Geografi

Antarktis 

 Mount Cortés,

Brasilien 

 Cortês, kommun i Pernambuco,

Honduras 

 Departamento de Cortés, departement,

Spanien 

 Cortes (kommun i Spanien), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar